

Cinema 
 Kansas – film del 1988 diretto da David Stevens

Geografia 
Antartide
 Ghiacciaio Kansas – ghiacciaio sulla costa di Hobbs
Stati Uniti d'America
 Kansas – stato federato
 Kansas – fiume 
 Kansas – città della Contea di Walker, Alabama 
 Kansas – città della Contea di Edgar, Illinois 
 Kansas – comunità della Contea di Seneca, Ohio 
 Kansas – città  della Contea di Delaware, Oklahoma

Musica 
 Kansas – gruppo musicale rock statunitense
 Kansas – album dei Kansas del 1974
 Kansas – etichetta discografica italiana